Мелоди́ческий мажо́р () — один из видов мажорного музыкального лада.

Основным видом мажора является натуральный мажор, существует также мелодический мажор. В нём при движении вверх звучит натуральный мажор, а при движении вниз понижены две ступени: VI и VII. Звучание очень близко к минорному. Применяется мелодический мажор, как правило, при движении мелодии в нисходящем направлении.

Если гармонический минор используется довольно широко, особенно в классической музыке, то мелодический мажор используется гораздо реже. Мелодический мажор можно отличить от натурального и гармонического мажоров по тому, что вверх и вниз он звучит по-разному.

От мелодического минора отличает ладовая окраска.

Примечания 

Музыкальные термины
Мажор